Ifugao bezeichnet:

 Ifugao (Provinz), eine Provinz der Philippinen
 Ifugao (Sprache)
 Ifugao (Fluss)
 Ifugao (Ethnie)